Název Otín má více obcí:
 Otín (okres Jihlava) – obec v okrese Jihlava
 Otín (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Otín (Luka nad Jihlavou) – část městyse Luka nad Jihlavou v okrese Jihlava
 Otín (Jindřichův Hradec) – část města Jindřichův Hradec v okrese Jindřichův Hradec
 Otín (Klatovy) – část města Klatovy v okrese Klatovy
 Otín (Planá) – vesnice, část města Planá v okrese Tachov

Externí odkazy